Lagavulin bezeichnet:

 Lagavulin (Ort), Dorf auf der Islay, Argyll and Bute, Schottland
 Lagavulin (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Lagavulin (Schottland)